Posthuset kan vara:

 Gamla posthuset, Göteborg – en byggnad vid Drottningtorget i Göteborg
 Posthuset vid Packhusplatsen, Göteborg – en tidigare byggnad i Göteborg
 Centralposthuset, Malmö – ett byggnadsminnesmärkt hus vid Skeppsbron
 Posthuset, Oslo – en näringsfastighet 
 Centralposthuset, Stockholm – ett före detta posthus i centrala Stockholm
 Centralpostkontoret – en tidigare byggnad i Stockholm
 Kungliga posthuset, Gamla stan – en byggnad i kvarteret Penelope i Stockholm
 Posthuset Odengatan – en byggnad i Kvarteret Resedan i Stockholm
 Posthuset, Skansen – ett av byggnaderna på friluftsmuseet Skansen i Stockholm
 Posthuset, Sundsvall en byggnad i Sundsvall

Se även
General Post Office
Klara postterminal
Tomteboda postterminal